José Pereira da Costa (historiador), historiador português
José Pereira da Costa (político), político e militar brasileiro

Desambiguações de antropônimos